Pojem tumba může mít více významů:
 tumba (hrob) – typ hrobu
 Tumba (hora) – hora na trojmezí Bulharska, Řecka a Severní Makedonie
 Tumba (jezero) – jezero v Demokratické republice Kongo
 Tumba (Švédsko) – město ve Švédsku